La Reunion kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 La Réunion, Lot-et-Garonne, departementet Lot-et-Garonne i regionen Nouvelle-Aquitaine,

Mexiko 

 La Reunión, ort, Michoacán de Ocampo, Huiramba,

Réunion 
 Réunion – ett franskt departement i Indiska Oceanien

Robotskapade Mexikoförgreningar